Saison 2010 de l'Intercontinental Rally Challenge.

Calendrier

Classements

Pilotes

Notes et références 

Intercontinental Rally Challenge
Sport automobile en 2010